Ла-Калаорра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 40 км². Население — 806 человек (на 2010 год). Главная достопримечательность города — средневековый замок XV века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ла-Калаорра на Официальном туристическом сайте провинции Гранада 
 Сайт Ла-Калаорры 
 Ла-Калаорра в кино 
 Foro donde se tratan temas acontecientes en este municipio

Муниципалитеты Гранады